{{DISPLAYTITLE:(9461) 1998 HV33}}

A (9461) 1998 HV33 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1998. április 20-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (9001–9500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói